

Patronyme 

 Armand Carrel (1800-1836), écrivain politique français ;
 Georges Carrel (1800-1870), naturaliste et botaniste italien ;
 Jean-Antoine Carrel (1829-1890), guide de montagne italien ;
 Alexis Carrel (1873-1944), chirurgien, biologiste et neuro-physiologiste français ;

Pseudonyme 
 Dany Carrel (* 1932), actrice française.

Autres 
 Carrel, pièce d'étude à usage individuel dans les bibliothèques universitaires.
 Carrel, cratère lunaire.
 Pointe Carrel, sommet des Alpes pennines, entre l'Italie et la Suisse.